Skroblienen ist der deutsche Name mehrerer ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Skroblienen, 1938–46: Kleineschingen, Kreis Darkehmen/Angerapp: untergegangener Ort im Rajon Osjorsk
 Skroblienen, 1938–46: Buchenrode, Kreis Gumbinnen: untergegangener Ort im Rajon Gussew
 Skroblienen, 1929–46: Hagenwalde, Kreis Labiau: ab 1946 russisch: Poltawka, untergegangener Ort im Rajon Polessk
 Skroblienen, Kreis Niederung/Elchniederung: untergegangener Ort im Rajon Slawsk
 Skroblienen, 1938–46: Ambruch, Kreis Pillkallen/Schloßberg: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 Skroblienen, 1938–46: Waldreuten, Kreis Tilsit-Ragnit: ab 1946 russisch: Sadoroschnoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk